Żowteń (ob. Jezupol) – wieś na Ukrainie w rejonie iwanofrankiwskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Żowteń (ob. Petrowiriwka) – wieś na Ukrainie w rejonie berezowskim obwodu odeskiego